Miejscowości w USA:
 Attica – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Fountain
 Attica – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Harper
 Attica – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Lapeer
 Attica – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Attica – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Attica – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Seneca
Gminy w USA:
 Attica (ang. Attica Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
 Attica (ang. Attica Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lapeer
 Attica (ang. Attica Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming